Округ Дьюкс () располагается в штате Массачусетс, США. Официально образован в 1695 году.

По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 16 535 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 271,691 км2, из которых 266,770 км2 суша и 1 004,921 км2 или 79,000 % это водоёмы.

Соседние округа 
На северо-востоке граничит с округом Барнстейбл, на севере с округом Плимут, на северо-западе с округом Бристоль, на востоке с округом Нантакет.

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 14 987 жителей в составе 6 421 домашних хозяйств и  Плотность населения составляет 56 человек на км2. На территории округа насчитывается  строений, при плотности застройки около 55-ти строений на км2. Расовый состав населения:  афроамериканцы — 2,40 %, коренные американцы    представители других  представители двух или более  Испаноязычные составляли  независимо от расы.

В составе 28,40 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 45,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 41,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 32,00 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых  проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет  и средний размер семьи 

Возрастной состав округа:
 22,70 % моложе 18 лет,
 5,50 % — от 18 до 24,
 29,60 % — от 25 до 44,
 27,80 % — от 45 до 64,
 27,80 % — от 65 и старше.

Средний возраст жителя округа 41 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 45 559 USD, на семью — 55 018 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 38 945 USD против 30 346 USD для женщины. Доход на душу населения составлял  Около  и  населения находились ниже черты бедности, в том числе —  (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 5,30 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Дьюкс, штат Массачусетс
 Национальная ассоциация округов США
 
 

Округа Массачусетса